Rio Santo Antônio (Minas Gerais) — rio da serra do Espinhaço, Minas Gerais
Rio Santo Antônio (Paraná) — divisa natural entre o Paraná, Santa Catarina e Argentina
Rio Santo Antônio (Caraguatatuba) — rio que percorre o centro do município de Caraguatatuba, em São Paulo
Rio Santo Antônio (Resende Costa) — rio que percorre o município de Resende Costa, em Minas Gerais 

Desambiguação